Detta är en lista över sjöar i Malå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Malå kommun.

Lista

Malå kommun
 Lista